Шкорпион (или шкорпија) може се односити на:
 Шкорпиони (паравојна јединица), специјална српска паравојна јединица операбилна за време Југословенских ратова од 1991. до 1995. године
 Застава М84 Шкорпион, аутоматски пиштољ који производи Застава оружје
 Шкорпион vz. 61, врста аутоматског оружја кратке цијеви
 Шкорпион (минополагач), врста њемачког војног возила за постављање мина
 Шкорпион I (-{Skorpion I}-) (око 3.200. п. н. е.), египатски краљ за време протодинастичког периода
 Краљ Шкорпион или Шкорпион II /-{Skorpion II}-/ (између 3.150 и 3.050. п. н. е.), египатски краљ за време протодинастичког периода
 Краљ Шкорпион (филм), авантуристички филм Чака Расела из 2002. године
 -{MZ Skorpion}-, врста мотоцикла компаније -{MZ}- прављеног између 1994. и 2004. године

 Шкорпије (шкорпиони), врста пауколике животиње
 Шкорпион (сазвежђе), сазвежђе еклиптике, отприлике у центру Млијечног пута
 Шкорпион (астролошки знак), знак у хороскопу
 Шкорпија (ТВ серија)